Das dunkle Paradies steht für:

 Das dunkle Paradies, Originaltitel Night Passage, Roman von Robert B. Parker (1997)
 Das dunkle Paradies – Die Entdeckung der Tiefsee, Buch von Antje Boetius und Henning Boëtius (2011)
  New World: Das dunkle Paradies, Buch von Patrick Ness (2009)
 Das dunkle Paradies (2019), österreichischer Fernsehfilm von Catalina Molina (2019)